Lysinema är ett släkte av ljungväxter. Lysinema ingår i familjen ljungväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ljungväxter
Lysinema